De DFB-Pokal 1983–1984 was de 41ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 16 augustus 1983 met de eerste ronde en eindigde op donderdag 31 mei 1984 met de finale in het Waldstadion in Frankfurt am Main, die onder leiding stond van scheidsrechter Volker Roth. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1983/84
2. Bundesliga 1983/84
Finale DFB-Pokal 1984

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1983/84